Amossow ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Amossow (18. Jahrhundert), russischer Seefahrer und Polarforscher
 Iwan Afanassjewitsch Amossow (1800–1878), russischer Schiffbauer
 Nikolai Michailowitsch Amossow (1913–2002), sowjetisch-ukrainischer Herzchirurg, Konstrukteur und Buchautor

Amossow steht für:
 (2948) Amosov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Gora Amosova